Кривопалые гекконы, или голопалые гекконы (), — род ящериц из семейства гекконовых. Включает более 300 видов.

Распространение 
Азия (главным образом, южная и юго-восточная: Индонезия, Мьянма, Таиланд, Филиппины), Австралия, Соломоновы острова. На Шри-Ланке 6 эндемичных видов.

Описание 
Размеры варьируют от 75 (C. yakhuna) до 300 (C. louisiadensis; C. novaeguineae, C. irianjayaensis) мм. Члены этого рода обитают в лесах и пещерах, в основном ведут ночной наземный образ жизни. Голова и туловище в целом сплющенные, в то время как глаза выступающие. Пальцы на концах скошенные под углом. Питаются насекомыми, мелкими грызунами и птенцами. Откладывают два яйца.

Классификация 
Крупнейший род гекконов, на ноябрь 2021 года в него включают 324 вида.

 
 
 
 
  — угловатый голопалый геккон
 
  — кольчатый кривопалый геккон
 
 
 
 
 
 
 
  — гуадальканальский кривопалый геккон
 
  — короткопалый кривопалый геккон
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — опоясанный голопалый геккон
  — призрачный голопалый геккон
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — средний голопалый геккон
 
  — аннамский голопалый геккон
 
 
 
  — целебесский голопалый геккон
  — ассамский голопалый геккон
 
  — гладкий голопалый геккон
  — суматранский голопалый геккон
 
  — новогвинейский голопалый геккон
  — австралийский голопалый геккон
 
  — калимантанский голопалый геккон
  — индийский голопалый геккон
 
 
  — мраморный голопалый геккон
 
 
 
 
  — дымчатый голопалый геккон
 
 
  — новогвинейский голопалый геккон Шлегеля
 
  — сиамский голопалый геккон
 
 
  — папуанский голопалый геккон
 
  — пегуанский голопалый геккон
  — филиппинский голопалый геккон
  — фонякебангский кривопалый геккон
 
 
 
  — бирманский голопалый геккон
  — таиландский голопалый геккон
 
  — палаванский голопалый геккон
 
 
  — андаманский голопалый геккон
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — изменчивый голопалый геккон
 |
 
 
  — ветарский голопалый геккон
 
 
 
 
 

В разное время к роду Cyrtodactylus относили и другие виды гекконов.

Примечания

Литература 
 Günther, R. & Rösler, H. 2003. Eine neue Art der Gattung Cyrtodactylus GRAY 1827 aus dem Westen von Neuguinea (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Salamandra 38 (4): 195—212 [2002].
 Rösler H., S. J. Richards & R. Günther: Bemerkungen zur Morphologie und Taxonomie der östlich der Wallacea vorkommenden Geckos der Gattung Cyrtodactylus Gray, 1827, mit Beschreibung von zwei neuen Arten, in: Der Salamander (Übersetzung der Salamandra), Band 43, Heft 4, S. 193—230, Rheinbach 20. November 2007. ISSN 1860-6644.

Ссылки 
 www.gekkota.com
 Гекконы Шри-Ланки
 www.nephrurus.org.

Гекконовые
Пресмыкающиеся Азии